Eduard Bendemann (1811-1889), peintre allemand ;
 Felix von Bendemann (1848-1915), amiral de la marine impériale allemande ;
 Rudolf Bendemann (1851-1884), peintre allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand